Lista hrabstw w stanie Idaho obejmuje 44 jednostki administracyjne.

Przypisy 

 
Idaho